Пасо дел Сабино има више значења:

 Пасо дел Сабино (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо дел Сабино, Роберто Канту (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику